Aaronsohnia és un gènere de plantes asteràcies. Són plantes natives del nord f'Àfrica i el Mitjà Orient.

Aquest gènere rep el nom del botànic romanès Aaron Aaronsohn.

Taxonomia 
 Aaronsohnia factorovskyi Warb. i Eig
 Aaronsohnia pubescens (Desf.) K.Bremer i Humphries.

Referències 

 Bremer K. i C.J. Humphries. 1993. Generic monograph of the Asteraceae-Anthemideae. Bull. Nat. Hist. Mus. London (Bot.) 23(2): 71-177

Enllaços externs 

 African flowering plants database 
 Photo of Aaronsohnia factorovskyi 
 Photo of Aaronsohnia pubescens

Anthemidae